Libreria – negozio dove si vendono libri
Libreria antiquaria
Libreria fiduciaria
 Libreria – mobile dove vengono riposti libri
 Libreria – in informatica, raccolta di funzioni o strutture dati condivise tra più applicazioni
 Libreria – in spettrometria, raccolta di spettri
 Libreria – in biologia molecolare, raccolta di molecole in forma stabile che rappresenta alcuni aspetti di un organismo

Altri progetti